Ельтай — название населённых пунктов в Казахстане:

 Ельтай — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 Ельтай — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Ельтай — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Ельтай — село в Ескельдинском районе Алматинской области.
 Ельтай — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Ельтай — упразднённое село в Панфиловском районе Алматинской области.
 Ельтай — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области, в 2014 г. включено в состав г. Шымкент.
 Ельтай — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.
 Ельтай — прежнее, до 2007 года, название села Каражиде Каратальского района Алматинской области.

См. также 
 Елтай